Otakar Brousek (1924–2014) – czeski aktor, ojciec
 Otakar Brousek (ur. 1957) – czeski aktor, syn